В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Иллинойс.

См. также 
 Иллинойс
 Список округов Иллинойса

Примечания 

Иллинойс
Списки:Иллинойс